Комиссия НСДАП по высшему образованию () — комиссия в составе штаба заместителя фюрера Рудольфа Гесса. Образована в 1934 году для централизации процессов принятия решений в НСДАП в области высшего образования и стала противовесом для созданного за несколько месяцев до этого Имперского министерства народного образования. Комиссия обладала в течение определённого периода времени значительным влиянием на медицинских факультетах университетов Германии. С 1935 года постепенно утратила своё значение в результате внутренней борьбы за власть. Прекратила свою деятельность в 1938—1939 годах. Управляющим директором и фактическим руководителем комиссии являлся мюнхенский дерматолог Франц Вирц. Членами комиссии являлись Альфред Боймлер, Альберт Дериксвейлер, Ганс Франк, Вальтер Франк, Генрих Галль, Ганс Рейнерт, Альфред Розенберг, Ганс Шемм, Карл Шмитт, Герхард Вагнер.

Литература 
 Karlheinz König: Gründungs- und Organisationsgeschichte der Hochschulkommission der NSDAP (1934—1940). In: Winfried Böhm, Karl Hillenbrand (Hrsg.): Engagiert aus dem Glauben. Beiträge zu Theologie, Pädagogik und Politik. Für Walter Eykmann zum 70. Geburtstag. Echter, Würzburg 2007, S. 184—213.
 Michael Grüttner: Die Hochschulkommission der NSDAP. In: Ursula Ferdinand, Hans-Peter Kröner, Ioanna Mamali (Hrsg.): Medizinische Fakultäten in der deutschen Hochschullandschaft 1925—1950. Synchron, Heidelberg 2013, S. 29-43.

Организации, основанные в 1934 году
Организации нацистской Германии
Высшее образование в Германии
Рудольф Гесс
Национал-социалистическая рабочая партия